Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2007 - siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 8 - 10 czerwca 2007 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2007
2007 w Hiszpanii